South Africa Sevens 2005 – siódma edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju South Africa Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 9–10 grudnia 2005 roku na Outeniqua Park w George będąc drugim turniejem sezonu 2005/2006.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Outeniqua Park zawody były drugim turniejem sezonu 2005/2006 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane pod koniec października 2005 roku. Składy zespołów.

Pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyły Fidżi, Anglia i RPA, w grupie pierwszej o końcowej kolejności decydował lepszy bilans małych punktów. Pierwszy tytuł od trzech lat zdobyli reprezentanci Fidżi dzięki przyłożeniu Williama Rydera pokonując ostatecznie w finałowym pojedynku Argentynę. Najlepszym zawodnikiem turnieju został uznany przedstawiciel triumfatorów Jone Daunivucu, najwięcej punktów zdobył reprezentant gospodarzy Stefan Basson, w klasyfikacji przyłożeń zwyciężył Walijczyk Tal Selley, Ben Gollings wyprzedził natomiast Santiago Gómeza Corę na czele listy zawodników z największą liczbą zdobytych w historii cyklu przyłożeń.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2005/2006)
South Africa Sevens
2005 w Południowej Afryce